Kainzing ist der Name folgender Orte:

 Kainzing (Gemeinde Kallham), Ortschaft der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kainzing (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft der Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich